Лолей — храм, построенный Яшоварманом I в 893 году на искусственном острове 105×80 м, посередине барая Индрататака (Камбоджа, провинция Сиемреап), в память об отце Индравармане I.

Считается, что его род по линии матери Индрадеви восходит к Махипативарману, то есть к фунаньцам.

Архитектура 
Лолей состоит из четырёх кирпичных башен храма, расположенных на террасе. Первоначально между башнями располагалась храмовая ограда, стена, а входы осуществлялись через гопуры, но ни стена, ни гопуры не сохранились до сего дня. Сегодня храм стал монастырём, так же, как в IX веке он был ашрамом.

Башни храма сохранили свои декоративные элементы: ложные двери, искусно вырезанные апсары и дварапалы, обрамляющие и реальные, и ложные двери. Резные фигуры из песчаника на стенах храма — это, например, бог неба Индра на слоне Айравате, множество водных змеев-монстров: макары и многоголовые наги.

Примечания

Литература 

 Всеобщая история архитектуры: Архитектура Восточной и Юго-Восточной Азии до середины XIX в. Изд-во Академии архитектуры СССР, 1971
 Эпиграфика Востока, Том XVII. Изд-во Академии наук СССР, 1966
 Michael Freeman and Claude Jacques, Ancient Angkor (Bangkok: River Books, 1999)
 Helen Ibbetson Jessup, Art & Architecture of Cambodia (London: Thames & Hudson, 2004)

Индуистские храмы Камбоджи
Достопримечательности Камбоджи